Palo colorado puede referirse como nombre común a:
 El nombre común de la planta Pouteria splendens.
 La planta Luma apiculata, especie arbórea siempreverde de la familia de las mirtáceas. 
 La planta Blepharocalyx cruckshanksii''', árbol de la familia de las mirtáceas endémico de Chile y de un pequeño sector en el oeste de Argentina.